Pyr bezeichnet
 ein griechischer Wortstamm mit der Bedeutung "Feuer", siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #pyr
 das heraldische Symbol der Zirbelnuss 
 die Abkürzung für Pyroglutaminsäure

PYR